

Cinema 
 Romance – film del 1920 diretto da Chester Withey
 Romanzo (Romance) – film del 1930 diretto da Clarence Brown
 Romance – film del 1986 diretto da Massimo Mazzucco
 Romance – film del 1999 diretto da Catherine Breillat

Letteratura 
 Romance – metro spagnolo
 Romance – componimento poetico spagnolo, da cui deriva in italiano la romanza 
 Romance – genere letterario
Romance – il genere delle ultime quattro opere di Shakespeare 
 Romance – romanzo di Ed McBain del 1995

Musica 
 Romance – composizione di Edward Elgar
 Romance – album di David Cassidy del 1985
 Romance – album di Luis Miguel del 1991
 Romance – album di Frank Sinatra del 2004
 Romance – album degli Ali Project del 2006
 Romance – singolo dei BUCK-TICK del 2006
 Romance – album di Camila Cabello del 2019
 Romance – singolo di Fred De Palma del 2022

Televisione 
 Romance – serie televisiva britannica
 Romance – serie televisiva sudcoreana del 2009
 Romance – serie televisiva giapponese del 1999